Eternity ()  — четвёртый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы APRIL, выпущенный 20 сентября 2017 года DSP Media, и распространён LOEN Entertainment. Это третье возвращение группы в этом году.

Предпосылки и релиз 
В августе группа рассказала в интервью International BnT, что они уже готовятся к своему следующему возвращению, до конца года. 23 августа DSP Media объявил, что возвращение группы было установлено на некоторое время в сентябре. 5 сентября DSP Media объявила, что возвращение группы было назначено на 20 сентября с альбомом под названием Eternity. 5 сентября DSP Media раскрыл трек-лист альбома, подтвердив, что Eternity будет четвертым мини-альбомом группы в сопровождении ведущего сингла «Take My Hand» ().

Коммерческий успех 
Eternity дебютировал на 7-й строчке в альбомном чарте Gaon, в чартовом выпуске от 17—23 сентября 2017 года.

Трек-лист

Чарты

Примечания 

Альбомы April